Kapuk (Tabir Ulu), een plaats in Indonesië
Kapuk (Pemulutan Selatan), een plaats in Indonesië
Kapuk (Bakam), een plaats in Indonesië
Kapuk (Cengkareng), een kelurahan, een plaats/wijk in het onderdistrict Cengkareng in het westen van Jakarta, Indonesië.

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing